Svatý Bernard může být označení pro více různých osob:

 Bernard z Clairvaux (1090–1152) – významný katolický teolog a myslitel, „druhý zakladatel“ cisterciáckého řádu, učitel církve 
 Bernard Tolomei (1272–1348) – italský teolog, zakladatel olivetánů, svatořečen byl 26. dubna 2009
 Svatý Bernard (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Klatovy
 Svatý Bernard z Clairvaux (socha, Karlovy Vary) – socha v Karlových Varech u Mlýnské kolonády

 Bernard Calbó
 Bernard de Corleone
 Bernard de Menthone (též Bernard z Aosty)
 Bernard Ruthenensis
 Bernard Scammacca
 Bernard Vu Văn Due
 Bernard z Tironu
 Bernard, biskup